Orthofen ist der Ortsname von

 Orthofen (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Orthofen (Egmating), Ortsteil der Gemeinde Egmating, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Orthofen (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Orthofen (Sulzemoos), Ortsteil der Gemeinde Sulzemoos, Landkreis Dachau, Bayern